Philippe Collin peut désigner :
 Philippe Collin (1931-), un réalisateur et chroniqueur de cinéma ;
 Philippe Collin (1959-), un écrivain français
 Philippe Collin (1975-), un journaliste, animateur de radio, essayiste et scénariste de BD ;
 Philippe Collin, un syndicaliste, porte-parole de la Confédération paysanne depuis  ;
 Philippe Collin, un des administrateurs du Royal Sporting Club Anderlecht ;
 Philippe Colin (1979-), kayakiste français.

Notes et références